Pokrowsk – obecnie Karolin, wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie sejneńskim, w gminie Giby
 Pokrowsk – miasto w Rosji
 Pokrowsk – miasto na Ukrainie